Hegerstraße oder Heger Straße steht für

 Hegerstraße (Dresden)
 Heger Straße (Osnabrück), historische, früher auch Hegerstraße genannte Straße in der Altstadt von Osnabrück
 Heeger Straße 27/28, klassizistisches Bauwerk in Osnabrück, siehe Haus Lange (Osnabrück)